Оме́кс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Лурд-Уэст. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65334.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 140 км юго-западнее Тулузы, в 22 км к юго-западу от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 249 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 160 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 121 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 81,5 %). Из 121 активных жителей работали 115 человек (59 мужчин и 56 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 39 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Сатурнина
 Замок Омекс (XIII век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи